Football League Championship 2013/2014 to 10. sezon drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Wigan Athletic, Reading oraz Queens Park Rangers. W obecnym sezonie jest trzech beniaminków Doncaster Rovers, AFC Bournemouth oraz Yeovil Town. Udział będą brały 24 drużyny. Zespoły z dwóch pierwszych miejsc (1., 2.) awansują bezpośrednio do Premier League zaś kolejne cztery (3., 4., 5., 6.) będą walczyć o awans w barażach, ostatnie trzy zespoły (22., 23., 24.) spadną do League One.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Statystyki bramek 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 1434
 Średnia liczba bramek na mecz: 2.60
 Pierwszy gol sezonu: Danny Ings w meczu Burnley – Bolton Wanderers (3 sierpnia 2013)
 Najszybciej strzelona bramka:  15 sekunda – David Goodwillie w meczu Blackpool – Derby County
 Największa wygrana u siebie: 7:1 Reading – Bolton Wanderers
 Największa wygrana na wyjeździe: 0:4 Barnsley – Wigan Athletic, 1:5 Milwall – Derby County, 1:5 Barnsley – Watford, 1:5 Leeds United – Bolton Wanderers

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii